Az alábbi családfa Japán császárait tartalmazza.

Kis számok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Források

Lásd még 
 Japán császárainak listája

Uralkodói családfák